John Balliol ist der Name folgender Personen:
 John Balliol (* 1248/1250–1315?), schottischer König
 John de Balliol (vor 1208–1268?), englischer Magnat

John Balliol bezeichnet:
 John Balliol (Drama), historisches Drama in fünf Akten von William Tennant